Ngasinan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngasinan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,79, long 109,83), 
 Desa Ngasinan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 109,78), 
 Desa Ngasinan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 110,09), 
 Desa Ngasinan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,96, long 111,47), 
 Desa Ngasinan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,18, long 111,62), 
 Desa Ngasinan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,71, long 111,59), 

Robotskapade Indonesienförgreningar